Волопас:

 Волопас — пастух волів.
 Волопас — сузір'я північної півкулі неба.

Примітки